La remédiation est un processus de « réparation » :

dans le domaine de la psychologie :
 la remédiation cognitive, pour la rééducation des fonctions cognitives en cas de leur altération.

dans le domaine de la pédagogie :
 la remédiation, comme aide apportée à l'élève à la suite d'une évaluation formative.

dans le domaine de la biologie :
 la phytoremédiation ou la mycoremédiation, des méthodes pour restaurer un sol pollué.

dans le domaine de la gouvernance et l'audit:

 établissement d'un plan d'action ("action plan"), avec des objectifs temps et résultat, accompagné de la mise sur pied d'un groupe de personnes aptes à le mettre en œuvre ("task force"), aux fins de remédier à des situations insatisfaisantes dans l'organisation ou le respect des normes ("compliance") dans le domaine de la gestion des entreprises ou structures administratives ("corporate governance").

Voir aussi